Big Mike est un surnom ou un pseudonyme utilisé pour désigner plusieurs personnes :
 Big Mike, rappeur américain
 Michael « Big Mike » Duncan, nom avec lequel est parfois crédité Michael Clarke Duncan, acteur américain
 Big Mike, surnom de Michael Oher,  joueur américain de football américain
 Big Mike, pseudonyme utilisé ponctuellement par le compositeur français Michel Legrand à la fin des années 1950
 Big Mike est le surnom du responsable du magasin Buy More dans la série Chuck